Kosovo polje (dt. Amselfeld) steht für:

 Amselfeld, Kosovo polje, Landschaft im Zentralbalkan, Kernraum des Kosovo
 Fushë Kosova (albanisch), Kosovo Polje, Ort im Kosovo
 Kosovo polje (Knin), Ort in Kroatien